Zographos oder Zografos (griechisch: „Maler“) ist der Familienname folgender Personen: 
 Nicos Zographos (* 1931), griechischer Designer und Unternehmer
 Panagiotis Zografos, griechischer Maler des 19. Jahrhunderts
 Panagiotis Zografos (Diplomat) (* 1954), ehemaliger griechischer Diplomat

Zografos ist ferner eine Gemeinde in Attika.